Die Abkürzung HPB steht für:
 Helena Petrovna Blavatsky, Okkultistin
 High Performance Booster, Forschungsrakete, siehe Aries (Rakete)
 Heritage of the Printed Book Database, siehe Consortium of European Research Libraries #HPB: The Heritage of the Printed Book in Europe Database
 HPB (Zeitschrift) (Hepato-Pancreato-Biliary), medizinische Fachzeitschrift
 Das Historisch-Politische Buch, historische Fachzeitschrift
 Halb-Playback (engl. Half-Playback bzw. Backing Track), eine Ton-Aufnahmetechnik
 Polen: Polizeikennzeichen für die Woiwodschaft Niederschlesien 

Abkürzung